Rochhausen ist der Familienname folgender Personen:
 Angelika Rochhausen (1942–2017), deutsche Malerin und Grafikerin
 Johannes Rochhausen (* 1981), deutscher Maler